
Edelman, även skrivet Edelmann, är ett efternamn av tyskt ursprung som förekommer i många länder. I Norden är det mest vanligt i Finland och Danmark. Den officiella statistiken för 2014 ger följande antal bosatta bärare av namnet:
 Edelman: Sverige 38, Norge 5, Danmark 13, Finland 52
 Edelmann: Sverige 8, Norge 14, Danmark 65, Finland 54
Totalt blir detta för Sverige 46, Norge 19, Danmark 78 och för Finland 106 personer. Namnet har judiska bärare men är inte exklusivt judiskt.

Som jiddisch-språkligt eller hebreiskt namn kan det skrivas i ett antal varianter, till exempel Ejdelman (5 bärare i Sverige), Eidelmann (3 bärare i Sverige), Edlmann, , , )

Personer med efternamnet Edelman eller Edelmann
 Gerald M. Edelman (född 1929), amerikansk molekylärbiolog, nobelpristagare 1972
 Gregg Edelman (född 1958), amerikansk teaterskådespelare
 Jean-Frédéric Edelmann (1749–1794), fransk cembalist, pianist och kompositör
 Johann Christian Edelmann (1698–1767), tysk pietist och fritänkare
 Joan Edelmann (född 1936), finländsk journalist och TV-chef
 Julian Edelman (född 1986), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Marek Edelman (1919–2009), polsk-judisk kardiolog och politisk aktivist
 Nils Edelman (1918–2005), finländsk geolog
 Randy Edelman (född 1947), amerikansk kompositör av musik till film och TV-serier
 Samuli Edelmann (född 1968), finländsk skådespelare och musiker
 Tino Edelmann (född 1985), tysk skidåkare i nordisk kombination
 Toni Edelmann (1945–2017), finländsk kompositör
 Vera Edelman (1903–2003), svensk konstnär
 Yrjö Edelmann (1941–2016), svensk konstnär

Referenser

Noter 

Tyska efternamn
Efternamn i Finland
Danska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn
Jiddisch-efternamn
Polska efternamn